23-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин проходил с 7 по 14 сентября 2021 года в Кигали (Руанда) с участием 15 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 11-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Туниса.

Команды-участницы 
Буркина-Фасо, Бурунди, ДР Конго, Египет, Камерун, Кения, Мали, Марокко, Нигер, Нигерия, Руанда, Тунис, Уганда, Эфиопия, Южный Судан.

От участия отказалась сборная Танзании.

Система проведения чемпионата 
15 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 4 группы. Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее число побед, затем количество набранных очков, соотношение партий, соотношение игровых очков, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. По две лучшие команды из групп вышли в четвертьфинал плей-офф и далее по системе с выбыванием разыграли места с 1-го по 8-е. Итоговые 9—15-е места по той же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 7 сентября: Уганда — Буркина-Фасо 3:1 (25:15, 25:18, 26:28, 25:13); Руанда — Бурунди 3:0 (25:15, 25:19, 25:12).
 9 сентября: Уганда — Бурунди 3:0 (25:18, 25:15, 25:18); Руанда — Буркина Фасо 3:0 (25:14, 25:20, 25:16).
 10 сентября: Бурунди — Буркина-Фасо 3:1 (24:26, 25:20, 25:21, 25:20); Руанда — Уганда 3:2 (25:15, 21:25, 23:25, 25:11, 15:9).

Группа В 

 7 сентября: Эфиопия — Южный Судан 3:2 (23:25, 25:20, 20:25, 25:21, 15:9); Тунис — Нигерия 3:0 (25:15, 25:21, 25:18).
 8 сентября: Тунис — Эфиопия 3:0 (25:13, 25:14, 25:16); Нигерия — Южный Судан 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).
 10 сентября: Тунис — Южный Судан 3:0 (25:11, 25:14, 25:12); Нигерия — Эфиопия 3:1 (25:20, 25:12, 32:34, 25:17).

Группа С 

 7 сентября: Камерун — ДР Конго 3:1 (25:19, 22:25, 25:15, 25:17); Мали — Нигер 3:2 (21:25, 25:20, 31:33, 26:24, 15:12).
 8 сентября: ДР Конго — Нигер 3:2 (28:26, 25:23, 21:25, 21:25, 15:11); Камерун — Мали 3:0 (25:15, 25:17, 25:9).
 9 сентября: ДР Конго — Мали 3:0 (25:17, 25:18, 25:21); Камерун — Нигер 3:0 (25:17, 25:12, 25:20).

Группа D 

 Танзания — отказ.

 8 сентября: Кения — Египет 3:2 (19:25, 25:22, 25:20, 18:25, 15:12).
 9 сентября: Марокко — Кения 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:21).
 10 сентября: Египет — Марокко 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:19).

Плей-офф за 9—15 места

Четвертьфинал 
11 сентября
 Бурунди.
 Кения — Буркина-Фасо 3:0 (25:22, 25:13, 25:21).
 Нигер — Эфиопия 3:1 (25:23, 18:25, 25:20, 25:19).
 Мали — Южный Судан 3:2 (22:25, 25:22, 22:25, 25:19, 15:10).

Полуфинал за 9—12 места 
13 сентября
 Мали — Бурунди 3:1 (25:18, 25:21, 16:25, 25:16).
 Кения — Нигер 3:1 (25:15, 24:26, 25:12, 25:18).

Полуфинал за 13—15 места 
13 сентября
 Южный Судан.
 Буркина-Фасо — Эфиопия 3:1 (25:19, 25:18, 25:27, 25:21).

Матч за 13-е место 
14 сентября
 Буркина-Фасо — Южный Судан 3:2 (22:25, 23:25, 25:19, 26:24, 15:9).

Матч за 11-е место 
14 сентября
 Бурунди — Нигер 3:1 (15:25, 25:23, 25:22, 25:21).

Матч за 9-е место 
14 сентября
 Кения — Мали 3:0 (25:21, 25:21, 25:16).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
11 сентября
 Камерун — Нигерия 3:1 (25:19, 25:27, 25:19, 25:20).
 Тунис — ДР Конго 3:0 (25:22, 25:17, 25:21).
 Египет — Уганда 3:1 (28:30, 25:18, 25:16, 25:21).
 Марокко — Руанда 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

Полуфинал за 1—4 места 
13 сентября
 Камерун — Марокко 3:2 (15:25, 25:22, 21:25, 25:17, 15:13).
 Тунис — Египет 3:1 (25:19, 16:25, 25:14, 25:21).

Полуфинал за 5—8 места 
13 сентября
 Уганда — ДР Конго 3:1 (23:25, 25:21, 25:23, 25:19).
 Руанда — Нигерия 3:0 (25:17, 25:22, 25:17).

Матч за 7-е место 
14 сентября
 Нигерия — ДР Конго 3:0 (25:10, 25:20, 25:22).

Матч за 5-е место 
14 сентября
 Уганда — Руанда 3:1 (21:25, 25:23, 25:20, 25:13).

Матч за 3-е место 
14 сентября
 Египет — Марокко 3:1 (23:25, 28:26, 25:21, 25:18).

Финал 
14 сентября
 Тунис — Камерун 3:1 (16:25, 25:21, 25:21, 25:16).

Итоги

Положение команд

Мировая квалификация 
Две лучшие команды по итогам чемпионата — Тунис и Камерун — квалифицировались на чемпионат мира 2022.

Призёры 
  Тунис: Ясин Кассис, Ахмед Кадхи, Халед Бен Слиман, Мохамед Али Бен Отман Милади, Эльес Карамосли, Омар Агреби, Хамза Нагга, Исмаил Моалия, Мехди Бен Шейх, Селим Мбареки, Васим Бен Тара, Мохамед Айеш, Али Бонгуи, Саддам Хмисси. Тренер — Антонио Джакоббе.

  Камерун: Ахмед Аваль Мбутнгам, Седрик Битуна, Иван Артур Коди, Дидье Сали Иле, Кристиан Вукенг Мбативу, Жозеф Кофане Бойомо, Сэм Долегомбай, …  

  Египет: Ахмед эль-Сайед, Ашраф эль-Лакани, Хишам Эвайс, Ахмед Шафик, Ахмед Афифи, Ахмед Деяа Омар, Мохамед Исса, Мостафа Мохамед Абдельрахман, Абд эль-Халим, Абдельрахман Сеуди, Мохамед Селиман, Мохамед Али, Мохамед Хасан Реда. Тренер — Мохамед эль-Лакани.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Мохамед аль-Хашдади
 Лучший нападающий:  Васим Бен Тара
 Лучший блокирующий:  Кристиан Вукенг Мбативу
 Лучший на подаче:  Иван Артур Коди
 Лучший на приёме:  Зухейр эль-Грауи
 Лучший связующий:  Халед Бен Слиман
 Лучший либеро:  Мохамед Хасан Реда

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CAVB
 CAVB. facebook.com
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
2021 год в волейболе